Трибуховцы — название населённых пунктов на Украине:
 
 Трибуховцы — село в Бучачском районе Тернопольской области.
 Трибуховцы — село в Гусятинском районе Тернопольской области.